Сан Хосе Тијера Бланка има више значења:

 Сан Хосе Тијера Бланка (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Тијера Бланка (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику